Борис Исаакович Зингерман (28 мая 1928, Одесса — 16 ноября 2000, Москва) — российский литературный критик, театровед, историк театра. Кандидат искусствоведения. Лауреат премии Союза кинематографистов СССР (1978). Член Союза писателей СССР (1976).

Биография 
Борис Зингерман родился в Одессе, в 1950 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа им. А. В. Луначарского.

Работал в Государственном институте искусствознания, никогда не занимал никаких постов, но был составителем искусствоведческих сборников и альманахов «Мир искусства», «Западное искусство. XX век», консультантом Юрия Любимова во времена «классической Таганки».

Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Сочинения 
 Шекспир на советской сцене. М., 1956
 Жан Вилар и другие. М., 1964
 Очерки истории драмы XX века. М., 1979
 Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал. М.: ТПФ «Союзтеатр», 1993.
 Театр Чехова и его мировое значение. М., 2001
 Связующая нить: Писатели и режиссёры. М., 2002. ISBN 5-94282-092-9

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 1: А-З. — М.: Издательский центр «Москвоведение», 2007

Ссылки 
 Об альманахе «Мир искусства»

Литературные критики по алфавиту
Литературные критики России
Литературные критики СССР
Литературные критики XX века
Театроведы России
Театроведы СССР
Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Кандидаты искусствоведения
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Одесса:Литература
Члены Союза кинематографистов СССР
Сотрудники Государственного института искусствознания
Похороненные на Востряковском кладбище
Чеховеды